I caradriiformi (Charadriiformes ) sono un ordine a cui fanno capo molte famiglie di uccelli di mare quali i gabbiani (Laridae) e le alche (Alcidae).

Sistematica 
La suddivisione classica in tre sottordini (Charadrii, Lari e Alcae) è stata rivista su base filogenetica nei primi anni del XXI secolo alla luce delle analisi del DNA mitocondriale che hanno coinvolto le diverse specie.
L'arrangiamento tassonomico attualmente più seguito comprende 6 sottordini e 19 famiglie.Secondo questa classificazione la famiglia Laridae comprende anche le specie in precedenza attribuite a Sternidae e Rynchopidae.

Ordine Charadriiformes
 Sottordine Turnici
 Famiglia Turnicidae: quaglie tridattile (17 specie)
 Sottordine Chionidi
 Famiglia Burhinidae: occhioni (10 spp.)
 Famiglia Chionidae: chioni (2 spp.)
 Famiglia Pluvianellidae: piviere di Magellano (1 sp.)
 Sottordine Charadrii
 Famiglia Haematopodidae: beccacce di mare (12 spp.)
 Famiglia Dromadidae: droma (1 sp.)
 Famiglia Ibidorhynchidae: becco d'ibis (1 sp.)
 Famiglia Recurvirostridae: avocette e cavaliere d'Italia (10 spp.)
 Famiglia Charadriidae: pivieri e pavoncelle (67 spp.)
 Famiglia Pluvianidae (1 sp.)
 Sottordine Thinocori
 Famiglia Rostratulidae: beccacce dorate (3 spp.)
 Famiglia Jacanidae: jacane (8 spp.)
 Famiglia Pedionomidae: emipodi (1 sp.)
 Famiglia Thinocoridae: tinocoridi (4 spp.)
 Sottordine Scolopaci
 Famiglia Scolopacidae: beccacce, beccaccini, piovanelli, falaropi e affini (96 spp.)
 Sottordine Lari
 Famiglia Glareolidae: pernici di mare e corrioni (17 spp.)
 Famiglia Laridae: gabbiani, sterne, becchi a cesoie (102 spp.)
 Famiglia Stercorariidae: stercorari (7 spp.)
 Famiglia Alcidae: pulcinelle di mare, urie, gazze di mare e affini (25 spp.)

Note

Bibliografia 

 Ericson, Per G.P.; Envall, I.; Irestedt, M. & Norman, J.A. (2003): Inter-familial relationships of the shorebirds (Aves: Charadriiformes) based on nuclear DNA sequence data. BMC journals 3: 16.   PDF fulltext
 Fain, Matthew G. & Houde, Peter (2004): Parallel radiations in the primary clades of birds. Evolution 58(11): 2558-2573.  PDF fulltext
 Paton, Tara A. & Baker, Allan J. (2006): Sequences from 14 mitochondrial genes provide a well-supported phylogeny of the Charadriiform birds congruent with the nuclear RAG-1 tree. Molecular Phylogenetics and Evolution 39(3): 657–667.  (Estratto HTML)
 Thomas, Gavin H.; Wills, Matthew A. & Székely, Tamás (2004a): Phylogeny of shorebirds, gulls, and alcids (Aves: Charadrii) from the cytochrome-b gene: parsimony, Bayesian inference, minimum evolution, and quartet puzzling. Molecular Phylogenetics and Evolution 30(3): 516-526.  (Estratto HTML)
 Thomas, Gavin H.; Wills, Matthew A. & Székely, Tamás (2004): A supertree approach to shorebird phylogeny. BMC journals 4: 28.   Materiale supplementare

Voci correlate 
 Uccelli limicoli

Altri progetti

Collegamenti esterni